Колберг може бити:

 Колберг (Виртемберг), општина у округу Еслинген, у њемачкој покрајини Баден-Виртемберг.
 Колберг (Горњи Палатинат), општина у округу Нојштат ан дер Валднаб, у њемачкој покрајини Баварска.
 Колобжег, некада Колберг, град у Пољској